Колоко́льцов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Колокольцов, Василий Григорьевич (1867—1934) — русский меценат; председатель Волчанской земской управы.
 Колокольцов, Константин Васильевич (1854—1927) — генерал-лейтенант Российской императорской армии.
 Колокольцов, Николай Александрович (1832—1891) — русский контр-адмирал.
 Колокольцов, Фёдор Михайлович (1732—1818) — действительный тайный советник, сенатор.

См. также 
 Колокольцев